Čechy est un toponyme qui peut désigner :

Čechy, une commune du district de Nové Zámky, dans la région de Nitra.

Čechy, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Čechy pod Kosířem, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie